Miejscowości w USA:
 Silverdale – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Silverdale – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Kitsap
Gminy w USA:
 Silverdale (ang. Silverdale Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
W Wielkiej Brytanii:
 Silverdale – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Silverdale – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)